Гаврии́л Попо́в:
 Попов, Гавриил Иванович (1856—1909) — русский медик, исследователь народной медицины.
 Попов, Гавриил Николаевич (1904—1972) — русский советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Попов, Гавриил Петрович (1773 — около 1820) — русский врач-акушер.
 Попов, Гавриил Степанович (1799—1874) — русский государственный деятель, тайный советник, публицист.
 Попов, Гавриил Харитонович (род. 1936) — советский, российский экономист, мэр Москвы.